

Patronyme 
 Antoine Selosse (1621-1687), musicien français ;
 Bernard Selosse (1933-2017), général français ;
 Jacques Selosse, créateur de vins de Champagne ;
 Jacques Selosse (1923-1995), éducateur et professeur émérite de psychologie sociale ;
 Marc-André Selosse (né en 1968), biologiste français.